Prez peut désigner :

Patronyme  

 Guillaume de Prez seigneur de Pré-en-Pail, grand-père d'Ambroise de Loré
 Famille de Prez
 Aymon de Prez, bailli épiscopal de Lausanne de 1400 à 1405
 Antoine de Prez, évêque d'Aoste de 1444 à 1464
 François de Prez, évêque d'Aoste de 1464 à 1511
 John Du Prez (1946- ) est un compositeur et acteur britannique

Pseudonyme  
 Lester Young (1909–1959), jazzman américain

Toponymie  

 Prez est une commune française située dans le département des Ardennes
 Prez-sur-Marne est une ancienne commune française située dans le département de la Haute-Marne, faisant partie de la commune de Bayard-sur-Marne
 Prez est une commune suisse située dans le canton de Fribourg
 Prez-vers-Noréaz est une ancienne commune suisse située dans le canton de Fribourg, faisant partie de la commune de Prez
 Prez-vers-Siviriez est une ancienne commune suisse située dans le canton de Fribourg, faisant partie de la commune de Siviriez
Patronyme français